Ivan Kovaljov (politicus) (1782), Russisch gouverneur van het Gouvernement Jenisej
 Ivan Kovaljov (wielrenner) (1986), Russisch weg- en baanwielrenner